Tournèe dei Beatles in America 1966  fu la decima e ultima tournèe ufficiale dei Beatles, svoltasi negli Stati Uniti nel 1966, e organizzato da Neil Aspinall. Durante le varie conferenze stampa, i Beatles si schierarono apertamente contro la Guerra del Vietnam, e ciò causò numerose polemiche.

Storia
Quando erano a Tokyo, i Beatles ricevettero minacce di morte e, a parte i loro impegni professionali, furono confinati nella loro suite d'albergo. A Manila, sono stati maltrattati da cittadini e personale militare per un presunto affronto alla First Lady filippina Imelda Marcos. Credendo che i loro tour fossero diventati troppo grandi e complessi da gestire, la band decise di abbandonare il tour dopo i successivi concerti negli Stati Uniti.   Alla domanda su cosa il gruppo avesse intenzione di fare dopo gli incidenti Manila, George Harrison rispose: "Avremo un paio di settimane per recuperare prima di andare a essere picchiati dagli americani".

La Strage di Austin
La tappa iniziale di Austin venne cancellata a causa di una strage causata dall'ex Marine Charles Whitman, che uccise diverse persone tra cui alcuni familiari. Il fatto, che fece notizia in tutto il mondo, obbligò di fatto il comune a sospendere qualsiasi tipo di evento per alcuni mesi.

Repertorio e  collaboratori
Il set dei Beatles durava circa 30 minuti ed era quasi identico a quello eseguito nei loro concerti di giugno-luglio. L'unica differenza era che 
"Long Tall Sally" sostituì "I'm Down" come numero di chiusura. Nessuna delle tracce di Revolver è stata inclusa a causa della difficoltà di riprodurre i loro sofisticati suoni e arrangiamenti in studio in un concerto. "Paperback Writer" fu quindi l'unica registrazione del 1966 rappresentata nel set.
Nei programmi di pubblicazione modificati imposti dalla Capitol per il Nord America, tuttavia, "Nowhere Man" e la traccia tratta da Yesterday and Today "If I Needed Someone" furono pubblicate per la prima volta nel 1966, dopo aver fatto parte dell'LP Rubber Soul del dicembre 1965 in altri mercati.

Un corpo stampa selezionato ha accompagnato i Beatles, viaggiando con i membri della band e presentando rapporti per le loro organizzazioni. Tra questi c'erano i disc jockey britannici Kenny Everett, Ron O'Quinn e Jerry Leighton;   e un gruppo di DJ americani che includeva Jim Stagg e George Klein.

Programma ed elenco dei concerti 
Ecco il programma-tipo interpretato in questa tournée. 
 Rock'n'Roll Music
 She's a Woman If I Needed Someone Day Tripper Baby's in Black I Feel Fine Yesterday Nowhere Man Paperback Writer Long Tall Sally''

Scaletta

Note

Bibliografia 
  
 

Tour musicali del 1966
Tour dei Beatles